Ch’ien Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qian Jiang (vattendrag i Kina, Sichuan), 
 Qian He (vattendrag i Kina, Shaanxi), 
 Qian He (vattendrag i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar